Molekulska formula -{C27H35NO4}- se može odnositi na:
 Aletorfin
 Levonantradol